Riehl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alois Riehl (1844–1924), österrikisk filosof
 Gustav Riehl (1855–1943), österrikisk dermatolog
 Wilhelm Heinrich Riehl (1823–1897), tysk journalist, novellist och kulturhistoriker

Övrigt
 Riehl, Köln – en stadsdel i Köln

Tyska efternamn